Enma peut désigner :
 Enma-o (Yanluowang), dieu bouddhiste gardien de l'enfer ;
 roi Enma, personnage du manga Dragon Ball ;
 Enma, manga écrit par Kei Tsuchiya, dessiné par Masaki Nonoya et édité par Kana.